De kersentuin, een toneelstuk van de Russische schrijver Anton Tsjechov
The Cherry Orchard (1962), een film geregisseerd door Michael Elliott en Michel Saint-Denis
The Cherry Orchard (1999), een film geregisseerd door Mihalis Kakogiannis